Vindinge puede referirse a:

 Vindinge (Dinamarca Meridional), Dinamarca
 Vindinge (Roskilde), Selandia, Dinamarca